Сотолтепек има више значења:

 Сотолтепек (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сотолтепек (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику